Janusz Brzozowski ist der Name folgender Personen:

* Janusz Brzozowski (Computerwissenschaftler) (1935–2019), polnisch-kanadischer Computerwissenschaftler
 Janusz Brzozowski (Handballspieler) (* 1951), polnischer Handballspieler und -trainer